

Abbigliamento
 Maglione – indumento relativamente pesante per il torso e le braccia

Geografia 
 Maglione – comune italiano della provincia di Torino

Persone
 Alessandro Valperga di Maglione (...-1817) – politico italiano
 Francesco Maglione – avvocato e dirigente sportivo italiano
 Fiamma Maglione (...2003) – compositrice e attrice italiana
 Gerolamo Maglione (1814-1895) – politico italiano
 Julio Maglione – dirigente sportivo uruguaiano
 Luigi Maglione (1887-1944) – cardinale italiano, Segretario di Stato vaticano (1939-1944)
 Mario Maglione (1954) – cantante e musicista italiano
 Pasquale Maglione (1978) – politico e insegnante italiano

Altro
 Palazzo Maglione, già Peruzzi – edificio storico del centro di Firenze